Die Fußball-Verbandsliga Bremen 2003/04 war die 55. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Niedersachsen/Bremen angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der FC Bremerhaven nach einer Saison wieder aus der Oberliga Niedersachsen/Bremen abgestiegen, während aus der Landesliga die beiden Aufsteiger Brinkumer SV (Wiederaufstieg nach vier Spielzeiten) und GSV Hippokrates Bremen (erstmals in der höchsten Amateurklasse) hinzugekommen waren.

Sieger wurde zum zweiten Mal Vatan Sport Bremen. Es nahm jedoch der Zweitplatzierte FC Bremerhaven an der Aufstiegsrunde zur eingleisigen Oberliga teil, konnte sich dort aber nicht gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst, die Amateurmannschaft des VfL Osnabrück und den SV Henstedt-Rhen durchsetzen.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. TuRa Bremen verließ die Verbandsliga nach sechs Spielzeiten wieder, der GSV Hippokrates Bremen nach einer Saison, der BTS Neustadt neun Jahre nach seinem Aufstieg und der SV Türkspor Bremen-Nord nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Literatur 
 

2003
Fußballsaison 2003/04